Смирение:

 Смирение — моральное качество, характеризующее отношение человека к самому себе.
 Смирение — добродетель, противоположная гордыне, и одна из самых главных добродетелей в христианской жизни.